Радужник или морской юнкер — вид морских костистых рыб из семейства губановых.
Радужник или лабрадор — минерал из группы плагиоклазов основного состава, алюмосиликат кальция и натрия.